Csehország
 Libice nad Cidlinou, település a Nymburki járásban
 Libice nad Doubravou, település a Havlíčkův Brod-i járásban
  Libice, Rybníky településrésze a Příbrami járásban